Bispira är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1856. Enligt Catalogue of Life ingår Bispira i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Bispira